Simun (Birmanie),
Simun (Iran).

Voir aussi